Franciaország
Sannat, település Creuse megyében

 Málta

Sannat,  helyi tanács a máltai Għawdex szigetén